Luci d'inverno (Nattvardsgästerna) – film del 1963 diretto da Ingmar Bergman
Luci d'inverno (Northern Lights) – romanzo di Nora Roberts
Luci d'inverno (Nora Roberts – Northern Lights) – film per la televisione del 2009 diretto da Mike Robe